Рабыня — раб женского пола. Также может означать:

Фильмы
  — американский фильм 1947 года.
 «Рабыня» — советский фильм 1968 года.
Литература
  — пьеса (1530) Ганнибала Луцича.
  — повесть (1977) Бучи Эмечеты.
 «Рабыня» — название повести  «» (2005) для публикации в Великобритании.

См. также
 «» — автобиография (1861) .
 «» — повесть (1940) Уиллы Кэсер.
 «» — американский фильм 1950 года.
 Рабство
 Раб
 Раба
 Рабы
 Невольницы